Paukovec ist ein Dorf in Kroatien, in der Nähe von Zagreb. Es hat 337 Einwohner (2001).

Demografie

Einzelnachweise 

Ort in der Gespanschaft Zagreb